Демонетиза́ция зо́лота — постепенный процесс утраты золотом своих денежных функций. Окончательно завершился в 1971–1976 годах c распадом Бреттон-Вудской валютной системы — исторически последней международной валютной системы, основанной на золоте. После отказа в 1971 году правительства США в одностороннем порядке от обязательств, взятых в 1944 году на международной конференции в Бреттон-Вудсе о поддержании официальной цены золота (взамен которых за долларом США был закреплён статус резервной валюты) межстрановые сопоставления масштабов цен лишились «золотой основы», а золото перестало играть роль «всеобщего эквивалента» в международных экономических отношениях.

В период между Первой и Второй мировыми войнами демонетизация золота имела место на уровне национальных денежных систем, где золотые монеты в 1930-е годы были принудительно изъяты из внутреннего денежного обращения. В результате золото перестало выполнять функции средства обращения, средства платежа, а также средства образования сокровищ (частная тезаврация была объявлена незаконной, в частности, в США). Однако золото продолжало выполнять функции мировых денег, а также меры стоимости — как основа установления национального масштаба цен и, через него — валютных курсов.

Чеканка монет из драгоценных металлов продолжается до настоящего времени, но производится для удовлетворения спроса со стороны нумизматов и как инвестиционная монета, при этом цена реализации монет изначально в сотни раз превышает обозначенный на них номинал.

Примечания

Литература

См. также 
 Демонетизация

Денежные системы
Экономические термины